Daman peut faire référence à :

Zoologie 
 Les damans sont des mammifères de la famille des Procaviidae, uniques représentants de l'ordre des Hyracoidea.

Toponymes

Afghanistan 
 Daman, un district de la province de Kandahâr.
 Daman, le centre administratif de ce district homonyme.

Burkina Faso 
 Daman, un village du département et la commune rurale de Yé, dans la province du Nayala et la région de la Boucle du Mouhoun, connu pour des gisements d'or.

Inde 
 Daman, un district du territoire de Dadra et Nagar Haveli et Daman et Diu, ancienne colonie portugaise annexée en 1961 (dans l'ancien territoire de Goa, puis l'ancien territoire de Daman et Diu) ;
 Daman, la ville chef-lieu de ce district.

Népal 
 Daman, un village du district de Makwanpur, dans la province de Bagmati.

Personnes 
 James Naanman Daman, évêque né en 1956

Autres 
 Opération Daman, nom depuis 2006 de la participation française à la Force intérimaire des Nations unies au Liban

Voir aussi 
 

Mammifère (nom vernaculaire)
Homonymie de toponyme